Даниил Двирный (род. 21 октября 1990, Ленинград) — итальянский шахматист, гроссмейстер (2014).

В составе сборной Италии 2-х Олимпиад (2012—2014) и 3-х командных чемпионатов Европы (2011, 2015—2017).

Чемпион Италии (2013 и 2015).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Италии